Mužská čtyřhra Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu konaného v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který v úvodním kole podlehl italsko-francouzské dvojici Simone Bolelli a Benoît Paire.

První světový pár složený z kolumbijských světových jedniček Roberta Faraha a Cabala do turnaje nezasáhl poté, co Mezinárodní tenisová federace v lednu 2020 zakázala Farahovi účast na turnajích za pozitivní dopingový test na anabolický steroid boldenon ze 17. října 2019 v Cali. Juan Sebastián Cabal tak vytvořil dvojici se Španělem Jaumem Munarem, s nímž skončil ve druhém kole na raketách dvojčat Boba a Mika Bryanových.

Vítězem se stal jedenáctý nasazený, americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, který ve finále zdolal australskou dvojici hrající na divokou kartu Max Purcell a Luke Saville po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 2 000 bodů a získali třetí společnou a první grandslamovou trofej z mužské čtyřhry. Bodový zisk je posunul na nová kariérní maxima, když Ramovi v deblovém žebříčku ATP patřilo 5. místo a Salisburymu 4. příčka. 

35letý Ram překonal ziskem titulu až při své 58. účasti v grandslamové čtyřhře rekord otevřené éry nejdéle čekajícího hráče na první trofej, který s 55 účastmi držel Martin Damm. Celkově vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Salisburyho  to bylo páté takové turnajové vítězství. Saville vstupoval do grandslamu pouze se dvěma vyhranými zápasy v hlavních soutěžích čtyřhry na túře ATP, Purcell měl pouze jediné vítězství.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (2. kolo) 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (3. kolo)
  John Peers /  Michael Venus (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (2. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (3. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (vítězové)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo) 
  Jamie Murray /  Neal Skupski (2. kolo)
  Máximo González /  Fabrice Martin (2. kolo)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra